Adreus är ett släkte av svampdjur. Adreus ingår i familjen Hemiasterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Adreus